Enzersdorf heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Enzersdorf an der Fischa, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Maria Enzersdorf, Marktgemeinde in Niederösterreich
 Groß-Enzersdorf, Stadtgemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile:

 Enzersdorf (Witzmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Witzmannsberg, Landkreis Passau, Bayern
 Enzersdorf (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern

 Enzersdorf im Thale, Katastralgemeinde in der Gemeinde Hollabrunn in Niederösterreich
 Enzersdorf bei Staatz, Ort in der Gemeinde Staatz in Niederösterreich
 Enzersdorf (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Steiermark

Enzersdorf steht für:
 Enzersdorf (Adelsgeschlecht) mit Sitz in Enzersdorf im Thale (erloschen 1598)

Siehe auch:
 Langenzersdorf